Сарі-Пуль:

 Сарі-Пуль (провінція) — провінція у Афганістані
 Сарі-Пуль (місто) — місто в Афганістані, центр провінції Сарі-Пуль
 Сарі-Пуль (район) — район в Афганістані у провінції Сарі-Пуль